FIAF ist die Abkürzung für:
 die Fédération Internationale des Archives du Film, eine Vereinigung der bedeutenden Filmarchive der Welt
 das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei, einen der vier Strukturfonds der Europäischen Union
 den Fasting-induced adipocyte factor, aus der Familie der Angiopoietin-ähnlichen Proteine

FIAF